Pogona  — род ящериц из семейства агамовых, обитающий в Австралии.

Описание 
Общий размер представителей этого рода колеблется от 32,5 до 60 см. Туловище сжатое с толстой поперечной складкой на горле. Отсутствует спинной гребень, состоящий из большого заострённой чешуи. Впереди клоачного отверстия и на бёдрах есть строка мелких бедренных и анальных пор. Цвет кожи коричневый, сероватый, желтоватый, буроватый, оливковый. Способны изменять цвет. Имеют крепкие челюсти, конечности и пальцы. У этих агам довольно большие горловые сумки. У самцов в период спаривания они становятся чёрными.

Образ жизни 

Предпочитают сухие каменистые полупустыни с редкими кустарниками, редколесья. Быстро передвигаются по земле на вытянутых лапах. Также, способны бегать на задних лапах, подпрыгивать вверх. Активны днём. 

В случае опасности для устрашения врагов надуваются и широко разевают рты. Потом раздвигают острые колючки (как у ежа) на подбородке, благодаря чему возникает впечатление бороды. 

Для человека данные агамы безопасны. Представляют опасность только для маленьких ящериц и то, только в том случае, если они случайно окажутся у них перед носом. 

Питаются различными бабочками, в частности шелкопрядами, насекомыми, червями, зелёными овощами, тыквой, бобовыми, свеклой, лепестками роз, фруктами.

Размножение 
Это яйцекладущие ящерицы. Самки откладывают до 24 яиц.

Распространение 
Являются эндемиками Австралии.

Классификация 
На июль 2018 года в род включают 7 видов:
 , или бородатая агама

Галерея

Примечания

Литература 
 Steve Wilson, Gerry Swan: A complete guide to reptiles of Australia. 3rd edition. New Holland Publishers, Sydney u. a. 2010, ISBN 978-1-877069-76-5, S. 380–385.
 Geoffrey J. Witten: Family Agamidae. In: Dan W. Walton (Hrsg.): Fauna of Australia. Band 2A: Christopher J. Glasby, Graham J. B. Ross, Pamela L. Beesley (Hrsg.): Amphibia & Reptilia. Australian Government Publishing Service, Canberra 1993, ISBN 0-644-32429-5,
 
 
 

Агамовые
Эндемики Австралии